MDMA, metilendioximetanfetamina, també coneguda com a èxtasi (droga psicoactiva d'origen sintètic).
 Èxtasi líquid, àcid gamma-hidroxibutírix, àcid 4-hidroxibutanoic o GHB.
 Èxtasi (emoció)